Škvor může znamenat:

 škvoři – řád hmyzu

příjmení osob
 Benedikt Škvor (1805–1865) – architekt a stavitel
 František Škvor (generál) (1868–1941) – armádní generál
 František Škvor (1898–1970) – hudební skladatel a dirigent
 Jan Škvor (1892–???) – poslanec 
Karel Škvor (1910–1971) – český filmový architekt  
 Petr Škvor (1948–1993) – houslista a dirigent

Externí odkazy 
 

Česká příjmení